Die Erste Division 1908/09 war die 14. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 4. Oktober 1908 und endete am 23. Mai 1909.

Modus 
Die Liga wurde auf 12 Vereine aufgestockt. Diese spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Neu dabei war Excelsior Brüssel und Racing Gent.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1908/09